Federal kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Federal (kommunhuvudort), Entre Ríos, 
 Departamento de Federal, kommun, Entre Ríos,

Australien 

 Federal (ort), New South Wales, Byron Shire, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar